Долгих — русская фамилия.

Известные носители 
 Долгих, Алексей Валерьевич (род. 1984) — казахстанский хоккеист, нападающий.
 Долгих, Анатолий Гаврилович (1920 — ?) — советский лётчик-ас.
 Долгих, Борис Осипович (1894—1971) — советский этнограф и преподаватель.
 Долгих, Владимир Иванович (1924—2020) — советский и российский государственный деятель, секретарь ЦК КПСС, дважды Герой Социалистического Труда.
 Долгих, Григорий Иванович (род. 1954) — физик, академик РАН.
  (род. 1998) — российская дзюдоистка и самбистка, серебряная медалистка чемпионата Европы по самбо в весе до 50 кг (2021).
 Долгих, Елена Владимировна (род. 1947) — советский и российский искусствовед.
 
 Долгих, Мария Сергеевна (род. 1987) — российская спортсменка, игрок в настольный теннис.
 Долгих, Николай Андреевич (род. 1958) — советский и российский художник-педагог, кандидат педагогических наук.
 Долгих, Олеся (род. 1997) — российская футболистка.
 Долгих, Пётр Николаевич (1910—1945) — Герой Советского Союза.
 Долгих, Филипп Иванович (1919—2000) — советский философ, начальник Главного архивного управления при Совете Министров СССР (1972—1983).